

Localidades

Karlsruhe
Karlsruhe (distrito)
Karlsruhe (região)

Karlsruhe (Dacota do Norte)

Desambiguações de topônimos